Plaats in Indonesië
 Krebet (Masaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Krebet (Jambon), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java